Le Grand Prix mondial 2020 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du 3 au 9 février 2020 dans la salle de The Centaur, Cheltenham Racecourse de Cheltenham en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société anglaise Coral. Elle est la première étape de la coupe Coral.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tenant du titre est Judd Trump, qui avait battu Ali Carter 10 à 6 l'an passé.

Faits marquants 
La finale de l'édition 2020 a vu s'affronter d'une part Neil Robertson, qui enchainait une troisième finale en tournoi ranking, et d'autre part Graeme Dott, qui sortait d'une demi-finales en Allemagne et espérait mettre fin à 13 ans de disette depuis sa victoire à l'Open de Chine 2007. C'est Robertson qui s'impose sur le score de 10 à 8, bien que Dott ait tenté un comeback étant mené 9 frames à 4.

Pour l'anecdote, Scott Donaldson a battu Ding Junhui pour la troisième fois en seulement treize jours. En effet, l'écossais avait déjà éliminé le chinois au premier tour du Masters d'Allemagne et au deuxième tour du Masters d'Europe.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Qualifiés 
Les joueurs qualifiés sont les 32 joueurs ayant remporté le plus de points entre les Masters de Riga 2019 et les Masters d'Allemagne 2020.

Tableau

Finale

Centuries 
 142, 140, 127, 110, 107, 105, 101, 100, 100  Neil Robertson
 138, 100, 100  Judd Trump
 134  Matthew Selt
 132, 129, 120, 102, 100  Ronnie O'Sullivan
 131, 111  Mark Selby
 130  Mark Allen
 129  Kyren Wilson
 129  Li Hang
 122  Michael Holt
 120, 114  Scott Donaldson
 115  David Gilbert
 107  Thepchaiya Un-Nooh
 106  Joe Perry
 105  Liang Wenbo
 103  Graeme Dott
 103  Zhao Xintong
 101  Xiao Guodong

Voir aussi 
 Grand Prix mondial 2019
 Grand Prix mondial

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références 

Grand Prix mondial de snooker
Compétition internationale de snooker en Angleterre
Snooker en 2020
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en Angleterre en 2020
Sport en février 2020